Pie de paloma puede referirse a:

El nombre común de la planta Alkanna tinctoria.
El nombre común de la planta Trema micranthum.